P45 peut faire référence à :
 HMS Unrivalled (P45), un sous-marin de la Royal Navy ;
 Papyrus 45, un papyrus du Nouveau Testament ;
 P45, un magazine canadien ;
 P45, un formulaire utilisé au Royaume-Uni et en Irlande.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres